demilitarisierte Zone steht für:

 entmilitarisierte Zone, ein Gebiet, in dem kein Militär stationiert werden darf 
 insbesondere die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, siehe demilitarisierte Zone (Korea)
 Demilitarisierte Zone (Informatik), ein geschütztes Computernetz für einen oder mehrere Computer, das sich neben zwei Computernetzen befindet 
 Ort der Demilitarisierung